Cogno – frazione di Piancogno
 Cogno (unità di misura) – unità di misura